La bella di Mosca (Silk Stockings) – film del 1957 diretto da Rouben Mamoulian
La bella di Mosca – film del 2001 diretto da Cesare Ferrario